Diego Demme – calciatore tedesco
Hermann Askan Demme – medico tedesco naturalizzato svizzero
Jonathan Demme – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Ted Demme – regista statunitense